L'édition masculine 2007 du tournoi de tennis de Miami se déroule du  au  sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Novak Djokovic remporte l'épreuve en simple, Bob et Mike Bryan celle en double.

Faits marquants

Sponsor 
Le tournoi change de sponsor principal, l'édition se nomme ainsi : Sony Ericsson Open. À noter qu'Ericsson était déjà le sponsor principal du tournoi en 2000 et 2001.

Pendant le tournoi 
Andy Roddick doit abandonner lors de son quart de finale face à Andy Murray à cause d'un claquage.

Guillermo Cañas, de retour après une suspension de deux ans pour dopage, est l'attraction de la quinzaine. Après s'être défait de l'ancien  Juan Carlos Ferrero au , il enchaîne avec un exploit en huitièmes de finale. Il s'offre le double tenant du titre et  Roger Federer, qu'il bat en trois sets très accrochés. Il décroche ainsi une  consécutive face au leader du classement mondial après l'avoir défait au  d'Indian Wells lors de la quinzaine précédente.

L'Argentin élimine au total cinq têtes de série pour parvenir en finale. Sa performance est d'autant plus remarquable qu'il réalise cela en étant passé par le tableau de qualifications. Il lui aura ainsi fallu gagner 8 matchs pour atteindre la finale. Il devient le  dans l'histoire du tournoi - depuis 1970 - à atteindre à la finale avec le statut de qualifié.

La tête de série  Novak Djokovic remporte le tournoi sans perdre un set. Il devient la plus petite tête de série vainqueur depuis la victoire de Jim Courier en 1991, alors tête de série .

Lauréats 
Novak Djokovic remporte son  en simple en battant en finale Guillermo Cañas. Il s'agit du  et du  sur dur en carrière du Serbe. Il soulève ainsi son  de la saison.

En double, les jumeaux américains Bob et Mike Bryan remportent leur  ensemble en battant en finale Martin Damm et Leander Paes. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Records 
Novak Djokovic devient le plus jeune joueur à s'imposer à Miami. En effet, il soulève le trophée à seulement 19 ans et 10 mois, soit un mois plus jeune que ne l'était Andre Agassi lorsqu'il remporta l'édition 1990.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 2007 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Miami (WTA 2007) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2007
Tennis aux États-Unis en 2007
Tennis masculin en 2007
Tennis en mars 2007
Tennis en avril 2007
Compétition de tennis à Miami